

Toponymie

 Zakręty est un village de la voïvodie de Mazovie
 Zakręty est un village de la voïvodie de Poméranie